Lottie steht für:
 Lottie (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Lottie (Grafikformat), ein vektorbasiertes Datenformat für Grafikanimationen
 Lottie (Louisiana), Gemeinde im Pointe Coupee Parish in Louisianna, USA
 Lottie Lake, Weiler im County of St. Paul No. 19 in Alberta, Kanada
 (3489) Lottie, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Lotte (Begriffsklärung)
 Lotti (Begriffsklärung)
 Loti (Begriffsklärung)